Qatar Total Open 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu Qatar Total Open rozgrywany w dniach 10–16 lutego 2014 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 440 070 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Katarze